Meinhof est le nom de famille des personnes suivantes :

	Carl Meinhof (1857–1944), pasteur et africaniste allemand
	Friedrich Meinhof (1800–1881), pasteur en Poméranie
	Ingeborg Meinhof (1909–1949), historienne allemande de l´art, mère d´Ulrike Meinhof
	Johannes Meinhof (1859–1947), pasteur et superintendent à Halle-sur-Saale
	Renate Meinhof (* 1966), journaliste et auteure allemande
	Ulrike Meinhof (1934–1976), journaliste et terroriste allemande
	Werner Meinhof (1901–1940), historien allemand de l`art, père d`Ulrike Meinhof

Meinhof est le nom des lieux suivants:

	Meinhof, une partie du quartier d´Altwied de la ville de Neuwied in Rhénanie-Palatinat,

	Miedzyn, un lieu de la Voïvodie de Poméranie-Occidentale (auparavant Meinhof dans l´arrondissement de  Soldin, Brandebourg), voir Lipiany